SSM är en förkortning och kan bland annat syfta på:
Strålsäkerhetsmyndigheten
Stridsskola Mitt
SSM Holding AB, ett svenskt företag inom bostadsutveckling